Соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями среди мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 3 и 5 августа на Олимпийском стадионе.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Рекорд остался непревзойдённым.

Предварительные забеги

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Финал

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы Олимпийских игр в Лондоне

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012